Bruno Casanova puede referirse a: 

 Alan Brian Carter (1952- ), profesor de Filosofía Moral. 
 Alan Carter (1964- ), piloto de motociclismo británico.